Santa Maria dos Olivais peut désigner :
 au Portugal :
 Santa Maria dos Olivais, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne ;
 Santa Maria dos Olivais, paroisse civile de la municipalité de Tomar, située dans le district de Santarém et la région Centre.